Генри Коанда ()

 Генри Коанда — румынский учёный-авиаконструктор
 «Генри Коанда» — международный аэропорт Бухареста, носящий имя авиаконструктора

См. также 

 Коанда